«А тепе́рь не смотри́» () — мистический триллер 1973 года режиссёра Николаса Роуга, действие которого происходит в современной Венеции. Экранизация одной из самых поздних новелл Дафны Дюморье. изданной в 1971 году.

Сюжет 
Любимая дочь Джона и Лоры Бакстеров утонула в пруду, играя на его берегу в ярко-красном плаще. Ошеломлённые этой трагедией, супруги отправляются в Венецию, где Джон занимается реставрацией церкви Сан-Николо-деи-Мендиколи. Однако аура в городе теней оказывается не совсем пригодной для того, чтобы забыть о горе. Из каналов то и дело извлекают трупы — судя по всему, в городе орудует серийный убийца.

Бакстеры знакомятся с двумя странными сёстрами, одна из которых, совершенно слепая, утверждает, что вступила в контакт с духом погибшей дочери Бакстеров. По уверениям медиума, ребёнок пытался предупредить родителей, что, пока они в Венеции, их жизням грозит опасность.

Хотя Джон и отметает предсказание сестёр как пустое суеверие, его начинают преследовать странные видения — то в водах венецианского канала он видит покойную дочку, то извлекает из воды детскую куклу, то в лабиринте сумеречных улочек ему мерещится пробегающий ребёнок в красном плаще.

Финал фильма подтверждает правоту и тех, кто верит в общение с духами умерших, и тех, кто придерживается научной картины действительности. Погнавшись за призраком в красном плаще, Джон пал от зажатого в его руке ножа. Карлица в красном плаще оказалась тем самым маньяком, которого разыскивала венецианская полиция.

В финале Лора в сопровождении ясновидящих сестёр провожает мужа в траурной гондоле в последний путь. На её губах играет слабая улыбка: она знает, что муж и дочь теперь вместе. Эта странная картина привиделась Джону за день до убийства.

Актёры 
 Джули Кристи — Лора Бакстер
 Дональд Сазерленд — Джон Бакстер
 Хилари Мейсон — Хезер
 Клелия Матания — Уэнди
 Массимо Серато — епископ Барбариджо
 Ренато Скарпо — детектив Лонги
 Аделина Поэрио — карлица-убийца

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Николас Роуг
 Продюсер: Питер Кэтц
 Сценарист: Аллан Скотт, Крис Брайант
 Композитор: 
 Оператор: Энтони Раймонд
 Монтаж: Грэм Клиффорд

Жанровое своеобразие 
«А теперь не смотри» наряду с «Экзорцистом» и «Оменом» принадлежит к классической обойме мистических триллеров, которые были сняты в начале 1970-х на волне успеха «Ребёнка Розмари» Романа Поланского. Отличие фильма Роуга в том, что его создание не финансировали крупнейшие голливудские студии и он не предназначался для столь широкой зрительской аудитории. Пытаясь создать нечто более утончённое и интеллектуальное, чем заурядный фильм ужасов, Роуг вплёл в ткань фильма отсылки к «Смерти в Венеции» Томаса Манна и «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста. В момент премьеры художественные достоинства фильма со специфической взрывной монтажной техникой затмила шумиха вокруг необычайно откровенной по меркам того времени эротической сцены, в которой снялись звёзды первой величины — Джули Кристи и Дональд Сазерленд. Во многих британских кинотеатрах фильм демонстрировался в тандеме с лентой «Плетёный человек», так как прокатчики нашли тематические переклички между ними.

Эротическая сцена 
Режиссёра с самого начала смутило в сценарии то, что супруги Бакстер то и дело спорят и ссорятся. Чтобы донести до зрителя подлинную степень их близости друг к другу, он неожиданно для съёмочной группы решил включить в фильм необычайно длинную и откровенную по меркам коммерческого кино начала 1970-х эротическую сцену между главными героями. Считается, что Сазерленд и Кристи впервые встретились на съёмочной площадке и постельная сцена была первым эпизодом, в котором они снимались. Кристи была шокирована таким началом съёмок. Впоследствии американские ревнители общественной нравственности заявили, что в таком виде фильм не сможет быть выпущен в США в широкий прокат. Вырезать крамольную сцену требовал также гражданский муж Кристи, Уоррен Битти. Пойдя навстречу критикам, Роуг перетасовал «обнажёнку» с флешфорвардами приготовления супругов к тому, чтобы выйти из дома. В таком виде эротическая сцена была признана обладающей необходимыми художественными достоинствами для того, чтобы войти в прокатную версию фильма.

Музыка 

Найти композитора к фильму помог итальянский продюсер Уго Мариатти, давний приятель Роуга. В то время малоизвестный, но подающий надежды 32-летний композитор из Венеции  охотно согласился помочь в создании триллера. Музыка, по замыслу режиссёра, должна была стать одним из ключевых художественных средств этой картины. После выхода в свет «А теперь не смотри» на венецианца обратил внимание другой мастер триллеров — Брайан Де Пальма, пригласив того для совместной работы над фильмом «Кэрри».

Признание 
 Операторская работа молодого Энтони Ричмонда была удостоена премии BAFTA за 1973 год.
 Писательница Дафна Дюморье, редко признававшая удачи экранизаций своих произведений, одобрила фильм, высказав, впрочем, досаду, что не во всех картинах по её книгам смогла сыграть Джули Кристи.
 Сцены из фильма цитируются в некоторых популярных лентах XXI века, включая «Казино „Рояль“» и «Залечь на дно в Брюгге», причём в последнем один из персонажей прямо упоминает венецианский фильм Роуга. Упоминание есть в мультсериале «Рик и Морти» (4-й сезон, 7-я серия).
 В списке 100 лучших британских фильмов за 100 лет по версии Британского киноинститута фильм Роуга попал в первую десятку.
 Во время опроса читателей, проведённого в 2011 году лондонским изданием Time Out с целью выявить лучший фильм в истории британского кино, лента «А теперь не смотри» набрала наибольшее число баллов.

Интересные факты 
Биографы Дюморье утверждают, что свои любовные отношения с другими женщинами писательница кодировала эпитетом «венецианский». Таким образом, «поехать в Венецию» для неё означало «закрутить роман с женщиной». После потери своей возлюбленной, Гертруды Лоуренс, Дюморье на какое-то время уехала в реальную Венецию.

Примечания

Ссылки 
 
  

Мистические триллеры
Фильмы ужасов Великобритании
Фильмы ужасов Италии
Экранизации произведений Дафны Дюморье
Экранизации рассказов
Фильмы о Венеции
Фильмы Великобритании 1973 года
Фильмы Италии 1973 года
Фильмы ужасов 1973 года
Фильмы в жанре джалло